Le Cousin Pons, roman d’Honoré de Balzac.
 Cousin Pons, film réalisé par Travers Vale en 1914.
 Cousin Pons, film réalisé par Jacques Robert en 1924.
 Le Cousin Pons, revue d’art éditée relativement régulièrement (bimensuelle ou mensuelle : « paraissant le  et le 15  de chaque mois, sauf du  au  »), du début de  au  : .

Références